Tractat de Baiona (1398)
 Tractat de Baiona (1462) firmat el 1462
 Sentència arbitral de Baiona del 1463
 Tractat de Baiona (1856) firmat el 1856
 Tractat de Baiona (1868)